

Прізвище 
 Ісаак Ньютон - англійський математик, фізик, хімік, творець класичної фізики,  
 Клан Ньютон
 Ньютон (прізвище)

Одиниця сили 
 Ньютон — одиниця сили у системі SI, названа на честь Ісаака Ньютона

Топонім

Ньютон — гора (1713 м) на острові Західний Шпіцберген (Норвегія)

Ньютон — кілька округів на території США
 Ньютон — місто, штат Алабама
 Ньютон — місто, штат Джорджія
 Ньютон — місто, штат Іллінойс
 Ньютон — місто, штат Айова
 Ньютон — місто, штат Канзас
 Ньютон — місто, штат Массачусетс
 Ньютон — місто, штат Міссісіпі
 Ньютон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Ньютон — місто, штат Нью-Джерсі
 Ньютон — місто, штат Північна Кароліна
 Ньютон — місто, штат Техас
 Ньютон — місто, штат Юта
 Ньютон — місто в окрузі Манітовок, штат Вісконсин
 Ньютон — місто в окрузі Маркетт, штат Вісконсин
 Ньютон Тауншип — селище в окрузі Лекаванна, штат Пенсільванія